Skok w dal z miejsca był jedną z konkurencji lekkoatletycznych na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1908 w Londynie. Odbył się w dniu 20 lipca 1908. Uczestniczyło 25 zawodników z 11 krajów.

Rekordy 
Rekordy świata i olimpijskie przed rozegraniem konkurencji.

Wyniki

Bibliografia 
 

Lekkoatletyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1908